Константи́н Алекса́ндрович Беля́ев (; род. 15 декабря , Сосновка, Львовская область, УССР, СССР) — украинский писатель и переводчик.

Родился в семье инженеров-полиграфистов. С 1972 года живёт в Харькове. Окончил факультет иностранных языков Харьковского национального университета по специальности «переводчик-референт с английского языка» (1989—1994). Работал редактором новостных и игровых разделов в газетах «Событие», «Теленеделя», Simon (Харьков), дизайнером в газете бесплатных объявлений «Из рук в руки», переводчиком в журнале «Харьков — что, где, когда».

Сооснователь и соредактор (2000—2011, совместно с Андреем Краснящих и Юрием Цаплиным) украинского литературно-художественного журнала «©оюз Писателей», главный редактор (2006—2007, совместно с Андреем Краснящих) театрально-художественного журнала «Новое искусство / Нове мистецтво». Перевёл с английского языка на русский «Исповедь» Святого Патрика, поэму Аделаиды Энн Проктер «Три вечера в доме» (в составе коллективной рождественской повести Чарльза Диккенса, Уилки Коллинза, Элизабет Гаскелл и Аделаиды Энн Проктер «»), романы Джона Бакена «» (с параллельным переводом на украинский), Виктории Холт «» (совместно с В. А. Михалюком под общим псевдонимом В. Миляев), Авы Маккарти () «Проникновение» (под псевдонимом Каталина Диего), научно-популярную монографию Гейнор Аалтонен () «История архитектуры» (под псевдонимом Михаил Кошкин; с параллельным переводом на украинский), с английского языка на украинский — романы Джона Бакена «Тридцать девять ступеней», Хилари Мантел «Вулфхолл» («Волчий зал»; совместно с В. А. Михалюком), с украинского языка на русский — романы Софии Андрухович «Сёмга», Любко Дереша «Немного тьмы». В 2000 году опубликовал первый в истории комментированный перевод на русский язык фрагмента экспериментального романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» (глава «Анна Ливия Плюрабелль»). Стихи, эссе, переводы с английского и украинского языков публиковались в журналах «©оюз Писателей», «В кругу времён», «Воздух», «Харьков — что, где, когда», «», альманахах «Вавилон», «Новая Юность. Избранное», на сайте Vernitskii Literature, в переводе на украинский язык (переводчик Сергей Жадан) — в коллективной антологии «Готелі Харкова» («Гостиницы Харькова», 2008). Соавтор (с Андреем Краснящих) книг «1000 псевдонимов» (2002), «Харьков в зеркале мировой литературы» (2007).

Примечания

Библиография

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Харьковского университета
Поэты Украины
Редакторы Украины